axon, idegsejt fonal alakú nyúlványa
 axón, ókori görög törvénytábla